Baureihe 58 steht für:

 Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit der Achsfolge 1’E (Decapod) der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 58.0: Preußische G 12.1
 Baureihe 58.1: Sächsische XIII H (Bauart 1917)
 Baureihe 58.2–3: Badische G 12
 Baureihe 58.4: Sächsische XIII H (Bauart 1919)
 Baureihe 58.5: Württembergische G 12
 Baureihe 58.6: LBE G 12
 Baureihe 58.6II: PH O'
 Baureihe 58.7: BBÖ 81
 Baureihe 58.8: BBÖ 181
 Baureihe 58.9: BBÖ 580, BBÖ 380
 Baureihe 58.10–21: Preußische G 12
 Baureihe 58.22: ČSD-Baureihe 534.0
 Baureihe 58.23–27: PKP-Baureihe Ty23
 Baureihe 58.28: TCDD 56.0 (1940 bis 1942 von DR beschlagnahmt)
 Baureihe 58.29: PKP-Baureihe Ty37
 Baureihe 58.30: rekonstruierte G 12 mit Neubaukessel der DR.